Casta — forma de estratificação social
Eussocialidade — mais alto grau de organização social dos animais, também denominado "casta"
Casta de uva

Topônimos 
Častá — município da Eslováquia
San Pedro de Casta (distrito) — no Peru

Ver também 
 :Categoria:Uvas por país — para castas vinícolas